Брник се може односити на:
 Брник (Новаци), насеље у општини Новаци, Северна Македонија

 или:
 Згорњи Брник, насеље у општини Церкље на Горењскем, Словенија
 Сподњи Брник, насеље у општини Церкље на Горењскем, Словенија

или:
 Аеродром Љубљана, аеродром у Словенији